Saint-Gorgon est le nom de plusieurs communes françaises, en référence à Gorgon :
 Saint-Gorgon, dans le Morbihan ;
 Saint-Gorgon, dans les Vosges ;
et on le retrouve aussi dans :
 Saint-Gorgon-Main, dans le Doubs ;
 Forcelles-Saint-Gorgon, en Meurthe-et-Moselle ;
 Saint-Gorgon, village détruit sur le ban de Saint-Germain-sur-Meuse, dans la Meuse.

Voir aussi 

 Prieuré de Saint-Gorgon
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France